Большие Ломы — деревня в Шахунском районе Нижегородской области. Входит в состав Хмелевицкого сельсовета.

История 
До революции относилось к Ветлужскому уезду Костромской губернии.

Известные уроженцы 
 Анна Васильевна Серова — святая Русской православной церкви

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Шахунья